TLDC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 456 амінокислот, а молекулярна маса — 50 994.

Кодований геном білок за функцією належить до ліпопротеїнів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки